Tumler ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Tumler (* 1978), österreichische Fernsehmoderatorin
 Franz Tumler (1912–1998), österreichischer Schriftsteller
 Marian Tumler (1887–1987), österreichischer Theologe und Hochmeister des Deutschen Ordens
 Thomas Tumler (* 1989), Schweizer Skirennläufer
 Wolfgang Tumler (* 1947), österreichischer Produzent und Regisseur

Siehe auch:
 Tummler